La Faculté de pharmacie de l'université de Belgrade (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) est l'une des 31 facultés de l'université de Belgrade, la capitale de la Serbie. Elle a été fondée en 1939. En 2013, son doyen est le professeur Zorica Vujić.

Histoire

Organisation 
La faculté est divisée en 18 départements :

 Département de chimie analytique ;
 Département d'analytique des médicaments ;
 Département de botanique ;
 Département de bromatologie ;
 Département de chimie pharmaceutique ;
 Département de technologie pharmaceutique et de cosmétologie ;
 Département de pharmacognosie ;
 Département de pharmacocinétique et de pharmacie clinique ;
 Département de pharmacologie ;
 Département de chimie physique et des méthodes instrumentales ;
 Département de physique et de mathématiques ;
 Département de physiologie ;
 Département de biochimie médicale ;
 Département d'immunologie et de microbiologie ;
 Département de chimie générale et de chimie inorganique ;
 Département de chimie organique ;
 Département de pharmacie sociale et de législation pharmaceutique ;
 Département de toxicologie de l'académicien Danilo Soldatović ;

Personnalités

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Université de Belgrade
 Liste d'établissements d'enseignement de Belgrade
 Éducation en Serbie

Lien externe 
  

Université de Belgrade
Faculte de pharmacie
Faculte de pharmacie